BZD steht für:
 Bahnhof Berlin-Zehlendorf (DS100-Code)
 Balranald, Flughafen in New South Wales, Australien (IATA-Code)
 Belize-Dollar (ISO 4217)
 Benzodiazepine, Arzneistoffe mit meist angstlösenden, zentral muskelrelaxierenden, sedierend und hypnotisch wirkenden und teils antikonvulsiven Eigenschaften.
 das Markenkürzel des chinesischen Turbinenherstellers Beijing Beizhong Steam Turbine Generator Company

BŽD steht für:
 Belorusskaja železnaja doroga (russisch), weißrussische Eisenbahn, siehe Belaruskaja tschyhunka

BZD